Paneb est un prénom porté dans l'Égypte antique :

Un artisan de Deir el-Médineh, Paneb, a laissé des traces dans la chronique judiciaire de la . Son histoire a inspiré les ouvrages de :
 
 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité